Streckenbach ist ein geographischer Name:
 Streckenbach, deutscher Name von Świdnik (Niederschlesien), Dorf in der Gemeinde Marciszów (deutsch: Merzdorf) im Landkreis Landeshut in Niederschlesien, Polen
 Streckenbach, möglicher Nebenname des Steckenbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Ilz) in Gehmannsberg, Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Streckenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Streckenbach (1902–1977), deutscher SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
 Horst Streckenbach (1925–2001), deutscher Tätowierer und Piercer
 Max Streckenbach (1863–1936), deutscher Maler

Siehe auch:
 Steckenbach
 Streckbach, rechter Oberlauf des Blümelsbachs im Stadtgebiet des kreisfreien Pirmasens, Rheinland-Pfalz